«Rubén García» - conjunto del nombre propio Rubén y el apellido García - puede referirse a:

Personajes 
 Rubén García (1896-1974), militar mexicano.
 Rubén García (1934-2013), actor uruguayo.
 Rubén García (1975-), fotógrafo español.
 Rubén García (1992-), empresario español.
 Rubén García (1999-), actor y escritor español.
 Rubén Carlos García Servert (1958-), militar español.

Futbolistas 
Argentina
 Rubén García (1944-), futbolista argentino.
 Rubén Darío García (1973-), futbolista argentino.
España
 Rubén García Arnal (1980-), futbolista español.
 Rubén García Ruiz (1980-), futbolista español.
 Rubén García Martínez (1981-), futbolista español.
 Rubén García Rey (1986-), futbolista español.
 Rubén García Nogueiras (1989-), futbolista español.
 Rubén García Santos (1993-), futbolista español.
 Rubén García Rodríguez (1995-), futbolista español.
 Rubén García Canales (1998-), futbolista español.
México
 Rubén Fernando García González (1982-), futbolista mexicano.
 Rubén Alberto García Alcocer (1984-), futbolista mexicano.

Venezuela
 Rubén Antonio García Abreu (1986-), futbolista venezolano.